William Christie kan syfta på bland andra:
 William Christie (musiker) (född 1944), amerikanskfödd fransk dirigent och cembalist
 William Christie (astronom) (1845–1922), brittisk astronom